Rožna dolina lahko pomeni:
 Rožna dolina, Ljubljana, mestni predel na zahodu Ljubljane;
 Rožna Dolina, obmejno naselje v Mestni občini Nova Gorica, prizorišče spopada za mejni prehod med slovensko osamosvojitveno vojno.
Rožna dolina, predel (gozd?) na skrajnem jugozahodu Maribora.ob vznožju Pohorja

Glej tudi 

 Rožni dol
 Rožnik (razločitev)
 Roža